Зу́бовская площадь является частью Садового кольца между Зубовским и Смоленским бульварами, улицей Бурденко, Дашковым переулком, Зубовской улицей и Пречистенкой. Расположена в Хамовниках.

Происхождение названия 
Зубовская площадь получила название по местности Зубово, а наименование местности происходит от фамилии Зубов. Полковник Иван Зубов был головой стрелецкого полка, охранявшего в XVII веке Чертольские ворота Земляного города, находившиеся на этой площади. Чертольскими ворота назывались потому, что находились у пересечения Земляного вала с Чертольской улицей (Пречистенкой), которая тянулась от урочища Чертолье. В 1985—1988 годах — площадь Михаила Шолохова (здесь предполагалось установить памятник писателю М. А. Шолохову).

Примечательные здания и сооружения 
 № 2 — Счётная палата Российской Федерации
 № 3 строение 1 — Зубовская телефонная станция. Здание построено в 1933 году по проекту архитектора К. И. Соломонова. Первоначально строилось для одного из штабных подразделений РККА, с 1955 по 1957 гг. здесь размещался подготовительный комитет VI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Москве и, соответственно, штаб фестиваля в дни его проведения. Бывшее здание ММТС-3,4. До середины 90-х годов располагалась служба «07». Далее использовалось как здание ОАО «Ростелеком» и ОАО «Связьинвест». В 2014 году здание не используется. Дом № 3 «сыграл» роль наземного вестибюля станции «Садовая» в фильме «Метро». В настоящее время здание перестраивается под гостиницу.

Общественный транспорт 
 На Зубовском бульваре (Садовое кольцо) имеется остановка «Зубовская площадь» автобусов Б, т10, т79.
 На Зубовской улице имеется остановка «Зубовская площадь» автобусов м3, 15, 255, с12.

См. также 
 Зубовская улица
 Зубовский проезд
 Чертольский переулок

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт управы района Хамовники
 Общемосковский классификатор улиц Москвы ОМК УМ
 
 Окликни улицы Москвы. Зубовская площадь.

Улицы Москвы, названные в честь людей